Auernhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Auernhammer (* 1963), deutscher Politiker (CSU)
 Herbert Friedrich Konstantin Auernhammer (* 1926), deutscher Politiker (CSU)
 Hermann Auernhammer (* 1941), deutscher Agrarwissenschaftler
 Johann Auernhammer (1933–2002), deutscher Fußballspieler
 Johann Christian Auernhammer (= Christian Wallis) (1793–1862), deutscher Epigrammatiker und Lehrer in Neustadt an der Aisch
 Josepha Auernhammer (1758–1820), österreichische Pianistin und Komponistin
 Marianne Auernhammer (1786–1849), österreichische Musikerin

Siehe auch:
 Aurnhammer
 Auerhammer
 Aurenhammer
 Auernheimer